Czikasawowie – plemię Indian
Miejscowości w USA:
 Chickasaw – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Mobile
 Chickasaw – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Chickasaw (ang. Chickasaw Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chickasaw (ang. Chickasaw County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Chickasaw (ang. Chickasaw County) – w stanie Missisipi